Iban peut désigner :
 Iban ethnie de l'île de Bornéo,
 Iban une des langues malaisiennes,
 IBAN International Bank Account Number (IBAN), est une norme internationale pour numéroter les comptes bancaires.

Personnalités 
 Iban Mayo, coureur cycliste espagnol,
 Iban Mayoz coureur cycliste espagnol,
 Iban Iriondo coureur cycliste espagnol,
 Iban Iyanga footballeur équatoguinéen,
 Iban Zaldua écrivain espagnol.

Voir aussi 
 Ibaan municipalité des Philippines.
 IBAAN (Institut Botanique Aké-Assi d'Andokoi), en Côte d'Ivoire.

Homonymie de prénom